Dalibard ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Laure Dalibard (* 1982), französische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Antoine Dalibard (* 1983), französischer Radrennfahrer
 Barbara Dalibard (* 1958), französische Ingenieurin und Wirtschaftsführerin
 Jean Dalibard (* 1958), französischer Physiker
 Thomas François Dalibard (1703–1779), französischer Naturforscher
 Philippe Dalibard (* 1958), französischer Radrennfahrer